Rensselaer Polytechnic Institute
Rijks Psychiatrische Inrichting